Mario Mattioli (1945-2003) – pallavolista italiano
 Mario Mattioli (1946) – giornalista italiano